Selawik steht für:
 Selawik River, einen Fluss in Alaska
 Selawik Lake, einen See in Alaska
 Selawik National Wildlife Refuge, ein Naturschutzgebiet in Alaska
 Selawik (Alaska), eine Ortschaft in Alaska